JUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Upernavik (Groenlandia)